El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2002 (oficialmente Gauloises TT Assen) fue la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2002. Tuvo lugar en el fin de semana del 27 al 29 de junio de 2002 en el Circuito de Assen en Assen (Países Bajos).

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Alex Barros y Carlos Checa. Marco Melandri ganó la prueba de 250cc, por delante de Toni Elías y Roberto Rolfo. La carrera de 125cc fue ganada por Dani Pedrosa, Manuel Poggiali fue segundo y Joan Olivé tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Países Bajos en 2002